Ули́цкий — фамилия:

 Улицкий, Евгений Яковлевич (1916—1989) — учёный в области сельскохозяйственной технологии, доктор технических наук, сын Я. С. Улицкого.
 Улицкий, Зельман Зельманович (1922——?) — украинский советский инженер-механик, учёный в области механизации пищевой промышленности.
 Улицкий, Иосиф Иоахимович — учёный в области материаловедения и строительных технологий.
 
 Улицкий, Павел Михайлович (1923—1996) — Герой Советского Союза, командир дивизиона, капитан.
 Улицкий, Пётр Соломонович (1913—1981) — советский экономист.
 Улицкий, Сергей Семёнович (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Улицкий, Яков Самойлович (1891—1956) — советский экономист, демограф, статистик.

Улицкая

См. также 
 Улицкий шанец — одно из четырёх полевых укреплений возведённых на Карельском перешейке во время Северной войны, для защиты Санкт-Петербурга.